Carl Dittmarsch ist der Name folgender Personen:

* Carl Dittmarsch (Schauspieler) (1790–1872), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Karl Dittmarsch